

Ісякаєво — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Ісякаєво — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан